Batman Fights Dracula è un film del 1967 diretto da Leody M. Diaz.

Il film, sceneggiato da Bert R. Mendoza, è una parodia non autorizzata da DC Comics. Nonostante alcuni tentativi di ricerca è considerato perduto.

Trama 
In seguito all'ennesimo intervento di Batman e del suo aiutante Ruben, lo scienziato pazzo Doctor Zorba, stufo di vedere i suoi tentativi di contrabbando andare in fumo, decide con il suo aiutante Turko di procurarsi uno sfidante adatto a tener testa al Cavaliere Oscuro. Il malvagio dottore decide quindi di riportare in vita Dracula controllandolo con un marchingegno elettronico, in modo da renderlo anche immune alla croce cristiana. Utilizzando del sangue fresco, riescono a riportare in vita Dracula nascosti nel loro laboratorio in un cimitero. Batman e Ruben scovano il nascondiglio del dottore grazie all'aiuto di Marta Banzon e lo sconfiggono utilizzando Dracula contro il suo stesso creatore.

Note

Collegamenti esterni 

 BATMAN FIGHTS DRACULA (Lea Productions/Fidelis Productions, 1967)

 THE FILIPINO BATMAN : BAT AMAZONS FOOTAGE

Film di Batman
Film di Dracula
Film parodistici